Die Ewige Tabelle der Primera Divisió ist eine Rangliste aller Meisterschaftsrunden der andorranischen Primera Divisió im Fußball der Männer seit ihrer Gründung im Jahr 1990. Blau hinterlegte Vereine spielen in der Saison 2019/20 in der Primera Divisió.

Ewige Tabelle 

 Anmerkungen

Weblinks 
 Clas Glenning: ANDORRA 1st level alltimetable 1995/96-2018/19. In: sites.google.com, abgerufen am 28. Mai 2020.

Primera Divisió
Primera Divisio